Agnieszka Cyl z domu Grzybek (ur. 28 lutego 1984 w Jeleniej Górze) – polska biathlonistka. Olimpijka z Vancouver. Od 2023 roku Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Biathlonu.

Kariera 
Reprezentantka MKS Karkonosze Jelenia Góra. W sezonie 2007/2008 zajęła 64. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zdobywszy 13 punktów w koreańskim Pjongczangu. Na mistrzostwach świata w Östersund wywalczyła razem z koleżankami siódme miejsce w sztafecie. W 2005 zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy juniorów w sztafecie. Jest wielokrotną złotą medalistką mistrzostw Polski.

W lutym 2013 poinformowała o zakończeniu kariery sportowej.

W sezonie 2021/2022 była asystentką trenera reprezentacji Polski w biathlonie, Adama Kołodziejczyka. W 2022 roku Wiceprezes ds. sportowych Polskiego Związku Biathlonu.

Życie prywatne 
Ukończyła Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Obecnie jest trenerką w UKS Biathlon Chorzów.

Biathlon uprawiała także jej siostra, Joanna Grzybek.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Szczegółowo

Mistrzostwa Świata

Szczegółowo

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w zawodach 

 nieaktualne

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodniczki 

Polskie biathlonistki
Biathloniści MKS Karkonosze
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Ludzie sportu związani z Jelenią Górą
Urodzeni w 1984
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Ludzie urodzeni w Jeleniej Górze
Polscy trenerzy biathlonu